Bartolomé de Cárdenas es el conjunto de un nombre propio Bartolomé y un apellido Cárdenas que puede referirse a varios personajes:

 Bartolomé de Cárdenas, más conocido como Bartolomé Bermejo (c. 1440-c. 1498), pintor español.
 Bartolomé de Cárdenas (c. 1575-1628), pintor de origen portugués activo en Valladolid y Madrid.